Ciccimarra ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Ciccimarra (1790–1836), italienischer Opernsänger und Gesangspädagoge
 Richard Matthew Ciccimarra (1924–1973), kanadisch-österreichischer Maler und Zeichner